R20 bzw. R 20 steht für:
 BMW R 20, deutsches Motorrad
 Renault 20, französisches Fahrzeug
 R20, eine Batteriegröße, siehe Mono (Batterie)
 R20 Regions of Climate Action, internationale Klimaschutz-Nichtregierungsorganisation
 R20 (Jordanien), Fernstraße in Jordanien
 R20 (Gabun), Regionalstraße in Gabun

Abkürzung